In der World Series 2022 wurde vom 28. Oktober bis 5. November zum 118. Mal der Gewinner der nordamerikanischen Major League Baseball ermittelt. Bei der 118. Ausgabe der World Series handelte es sich um eine Best-of-Seven-Playoff-Serie zwischen dem Meister der National League (NL) und dem Meister der American League (AL).

Im sechsten Jahr in Folge verkaufte die MLB die Sponsorenrechte für alle Postseason-Serien. Infolge einer neuen mehrjährigen Vereinbarung mit Capital One wurde diese World Series von dem Unternehmen gesponsert und offiziell als World Series 2022 presented by Capital One bezeichnet.

Die Houston Astros besiegten die New York Yankees in der ALCS und erreichten zum vierten Mal innerhalb von sechs Jahren (und insgesamt fünften Mal) die World Series.

Die Philadelphia Phillies besiegten die San Diego Padres in der NLCS und erreichten zum achten Mal die World Series. Das letzte Mal, als sie in der World Series spielten, war 2009.

Die Astros gewannen die Serie am 5. November 4−2. Dies war ihr zweiter Titel nach 2017.

Der Weg in die World Series 
Hauptartikel: MLB 2022, ALWC 2022, NLWC 2022, ALDS 2022, NLDS 2022, ALCS 2022, NLCS 2022

Die Sieger der American League und der National League wurden zwischen dem 28. Oktober und 5. November 2022 ermittelt. Die zwei besten Division-Sieger und die Gewinner des Wild-Card-Series trafen in zwei Division-Series-Begegnungen im Best-of-Five-Modus aufeinander (ALDS bzw. NLDS = American oder National League Division Series). Anschließend spielten die Sieger der Division-Series-Begegnungen im Best-of-Seven-Verfahren den jeweiligen League-Champion aus (ALCS bzw. NLCS = American oder National League Championship Series).

In der Postseason kam es zu folgenden Ergebnissen:

Spielzusammenfassung 
Houston Astros gewinnt die Serie 4−2.

 Anmerkungen

Spiele

Spiel 1 
Freitag, 28. Oktober 2022, 19:03 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Zuschauer: 42.903

Spiel 2 
Samstag, 29. Oktober 2022, 19:03 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Zuschauer: 42.926

Spiel 3 
Dienstag, 1. November 2022, 20:03 EDT im Citizens Bank Park in Philadelphia, Pennsylvania

Zuschauer: 45.712

Spiel 4 
Mittwoch, 2. November 2022, 20:03 EDT im Citizens Bank Park in Philadelphia, Pennsylvania

Zuschauer: 45.693

Der No-Hitter der Astros war der erste kombinierte No-Hitter in der Geschichte der Postseason und der zweite No-Hitter in der Geschichte der World Series nach dem No-Hitter von Don Larsen im Jahr 1956.

Spiel 5 
Donnerstag, 3. November 2022, 20:03 EDT im Citizens Bank Park in Philadelphia, Pennsylvania

Zuschauer: 45.693

Spiel 6 
Samstag, 5. November 2022, 19:03 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Zuschauer: 42.958

Einzelnachweise 

2022
Baseball 2022
Houston Astros
Philadelphia Phillies
Sportveranstaltung in Houston
Sportveranstaltung in Philadelphia